Erin Routliffe e Kimberley Zimmermann erano le detentrici del titolo, ma Routliffe ha deciso di non partecipare in questa edizione, mentre Zimmermann ha fatto coppia con Anna Bondár e ha riconfermato il titolo sconfiggendo in finale Amina Anšba e Panna Udvardy con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Alexa Guarachi /  Asia Muhammad (semifinale)
  Anna Danilina /  Oksana Kalašnikova (quarti di finale)

  Anna Bondár /  Kimberley Zimmermann (Campionesse) 
  Ingrid Neel /  Renata Voráčová (primo turno)

Wildcard 

  Elisabetta Cocciaretto /  Camilla Rosatello (ritirate)

<li>  Lisa Pigato /  Lucrezia Stefanini (primo turno)

Protected ranking 

  Anastasia Dețiuc /  Paula Kania-Choduń (semifinale, ritirate)

Alternate 

  Jaimee Fourlis /  Gabriela Lee (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali Femminili di Palermo 2022